Vlakwater (Venray), een natuurgebied bij Venray
Vlakwater (beek), een beek tussen Nederweert-Eind en Leveroy